Гран-при Великобритании 1982 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл в Брэндс-Хэтче, Англия. Соревнования состоялись 18 июля 1982 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Брайан Хентон 1:13,028

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании